__БЕЗКН__

-{Rosales}- (ружичњаче) је један од бројнијих редова скривеносеменица. У овај ред спада девет фамилија, од којих су економски најзначајније -{Rosaceae}- и -{Moraceae}-.

Филогенија 
Филогенетско стабло реда -{Rosales}- на основу анализа ДНК чији су резултати објављени 2011.

Родови 

 -{Acaena Mutis ex L.}-
 -{Adenostoma Hook. & Arn.}-
 -{Adolphia Meisn.}-
 -{Agrimonia L.}-
 -{Alchemilla L.}-
 -{Alphitonia Reissek ex Endl.}-
 -{Amelanchier Medik.}-
 -{Aphanes L.}-
 -{Aronia Medik.}-
 -{Artocarpus J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Aruncus L.}-
 -{Auerodendron Urb.}-
 -{Barbeya Schweinf.}-
 -{Batocarpus H. Karst.}-
 -{Berchemia Neck. ex DC.}-
 -{Boehmeria Jacq.}-
 -{Brosimum Sw.}-
 -{Broussonetia L'Hér. ex Vent.}-
 -{Cannabis L.}-
 -{Castilla Cerv.}-
 -{Ceanothus L.}-
 -{Cecropia Loefl.}-
 -{Celtis L.}-
 -{Cercocarpus Kunth}-
 -{Chaenomeles Lindl.}-
 -{Chamaebatia Benth.}-
 -{Chamaebatiaria (Porter ex W.H. Brewer & S. Watson) Maxim.}-
 -{Chamaerhodos Bunge}-
 -{Coleogyne Torr.}-
 -{Colletia Juss.}-
 -{Colubrina Rich. ex Brongn.}-
 -{Comarum L.}-
 -{Condalia Cav.}-
 -{Cotoneaster Medik.}-
 -{Crataegus L.}-
 -{Cydonia Mill.}-
 -{Cypholophus Wedd.}-
 -{Dalibarda L.}-
 -{Dasiphora Raf.}-
 -{Dendrocnide Miq.}-
 -{Dorstenia L.}-
 -{Dryas L.}-
 -{Drymocallis Fourr. ex Rydb.}-
 -{Duchesnea Sm.}-
 -{Elaeagnus L.}-
 -{Elatostema J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Eriobotrya Lindl.}-
 -{Exochorda Lindl.}-
 -{Fallugia Endl.}-
 -{Fatoua Gaudich.}-
 -{Ficus L.}-
 -{Filipendula Mill.}-
 -{Fragaria L.}-
 -{Geum L.}-
 -{Gillenia Moench}-
 -{Gouania Jacq.}-
 -{Hesperocnide Torr.}-
 -{Heteromeles M. Roem.}-
 -{Hippophae L.}-
 -{Holodiscus (K. Koch) Maxim.}-
 -{Horkelia Cham. & Schltdl.}-
 -{Horkeliella (Rydb.) Rydb.}-
 -{Hovenia Thunb.}-
 -{Humulus L.}-
 -{Ivesia Torr. & A. Gray}-
 -{Karwinskia Zucc.}-
 -{Kelseya Rydb.}-
 -{Kerria DC.}-
 -{Krugiodendron Urb.}-
 -{Laportea Gaudich.}-
 -{Luetkea Bong.}-
 -{Lyonothamnus A. Gray}-
 -{Maclura Nutt.}-
 -{Maesopsis Engl.}-
 -{Malacomeles (Decne.) Engl.}-
 -{Malus Mill.}-
 -{Maoutia Wedd.}-
 -{Milicia Sim}-
 -{Morus L.}-
 -{Neillia D. Don}-
 -{Neraudia Gaudich.}-
 -{Neviusia A. Gray}-
 -{Oemleria Rchb.}-
 -{Osteomeles Lindl.}-
 -{Paliurus Mill.}-
 -{Parietaria L.}-
 -{Peraphyllum Nutt.}-
 -{Petrophytum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Rydb.}-
 -{Phenax Wedd.}-
 -{Photinia Lindl.}-
 -{Physocarpus (Camb.) Raf.}-
 -{Pilea Lindl.}-
 -{Pipturus Wedd.}-
 -{Planera J.F. Gmel.}-
 -{Potentilla L.}-
 -{Poteridium Spach}-
 -{Pouzolzia Gaudich.}-
 -{Prinsepia Royle}-
 -{Procris Juss.}-
 -{Prunus L.}-
 -{Pseudolmedia Trécul}-
 -{Purshia DC. ex Poir.}-
 -{Pyracantha M. Roem.}-
 -{Pyrus L.}-
 -{Reynosia Griseb.}-
 -{Rhamnus L.}-
 -{Rhaphiolepis Lindl.}-
 -{Rhodotypos Siebold & Zucc.}-
 -{Rosa L.}-
 -{Rousselia Gaudich.}-
 -{Rubus L.}-
 -{Sageretia Brongn.}-
 -{Sanguisorba L.}-
 -{Shepherdia Nutt.}-
 -{Sibbaldia L.}-
 -{Sibbaldiopsis Rydb.}-
 -{Sieversia Willd.}-
 -{Smythea Seem.}-
 -{Soleirolia Gaudich.}-
 -{Sorbaria (Ser.) A. Braun}-
 -{Sorbus L.}-
 -{Spiraea L.}-
 -{Spiraeanthus Maxim.}-
 -{Stranvaesia Lindl.}-
 -{Streblus Lour.}-
 -{Touchardia Gaudich.}-
 -{Treculia Decne. ex Trécul}-
 -{Trema Lour.}-
 -{Trophis P. Browne}-
 -{Ulmus L.}-
 -{Urera Gaudich.}-
 -{Urtica L.}-
 -{Vauquelinia Corrêa ex Bonpl.}-
 -{Waldsteinia Willd.}-
 -{X Amelasorbus Rehder}-
 -{X Sorbaronia C.K. Schneid.}-
 -{Zelkova Spach}-
 -{Ziziphus Mill.}-

Врсте 

 -{Acaena exigua A. Gray}-
 -{Acaena myriophylla Lindl.}-
 -{Acaena novae-zelandiae Kirk}-
 -{Acaena pallida (Kirk) Allan}-
 -{Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.}-
 -{Adenostoma fasciculatum Hook. & Arn.}-
 -{Adenostoma sparsifolium Torr.}-
 -{Adolphia californica S. Watson}-
 -{Adolphia infesta (Kunth) Meisn.}-
 -{Agrimonia eupatoria L.}-
 -{Agrimonia gryposepala Wallr.}-
 -{Agrimonia incisa Torr. & A. Gray}-
 -{Agrimonia microcarpa Wallr.}-
 -{Agrimonia parviflora Aiton}-
 -{Agrimonia pubescens Wallr.}-
 -{Agrimonia repens L.}-
 -{Agrimonia rostellata Wallr.}-
 -{Agrimonia striata Michx.}-
 -{Alchemilla alpina L.}-
 -{Alchemilla filicaulis Buser}-
 -{Alchemilla glabra Neygenf.}-
 -{Alchemilla glaucescens Wallr.}-
 -{Alchemilla glomerulans Buser}-
 -{Alchemilla gracilis Opiz}-
 -{Alchemilla lapeyrousei Buser}-
 -{Alchemilla mollis (Buser) Rothm.}-
 -{Alchemilla monticola Opiz}-
 -{Alchemilla sericata Rchb.}-
 -{Alchemilla subcrenata Buser}-
 -{Alchemilla venosa Juz.}-
 -{Alchemilla venosula Buser}-
 -{Alchemilla wichurae (Buser) Stefansson}-
 -{Alchemilla xanthochlora Rothm.}-
 -{Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth.}-
 -{Alphitonia ponderosa Hillebr.}-
 -{Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.}-
 -{Amelanchier amabilis Wiegand}-
 -{Amelanchier arborea (F. Michx.) Fernald}-
 -{Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.}-
 -{Amelanchier bartramiana (Tausch) M. Roem.}-
 -{Amelanchier canadensis (L.) Medik.}-
 -{Amelanchier cusickii Fernald}-
 -{Amelanchier fernaldii Wiegand}-
 -{Amelanchier gaspensis (Wiegand) Fernald & Weath.}-
 -{Amelanchier humilis Wiegand}-
 -{Amelanchier interior E.L. Nielsen}-
 -{Amelanchier intermedia Spach}-
 -{Amelanchier laevis Wiegand}-
 -{Amelanchier lamarckii F.G. Schroed.}-
 -{Amelanchier nantucketensis E.P. Bicknell}-
 -{Amelanchier ovalis Medik.}-
 -{Amelanchier sanguinea (Pursh) DC.}-
 -{Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch}-
 -{Amelanchier utahensis Koehne}-
 -{Amelanchier X grandiflora Rehder}-
 -{Amelanchier X neglecta Eggl. ex G.N. Jones (pro sp.)}-
 -{Amelanchier X quinti-martii Louis-Marie (pro sp.)}-
 -{Aphanes arvensis L.}-
 -{Aphanes australis Rydb.}-
 -{Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.}-
 -{Aphanes occidentalis (Nutt.) Rydb.}-
 -{Aronia arbutifolia (L.) Pers.}-
 -{Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott}-
 -{Aronia X prunifolia (Marshall) Rehder (pro sp.)}-
 -{Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg}-
 -{Artocarpus elasticus Reinw.}-
 -{Artocarpus heterophyllus Lam.}-
 -{Artocarpus hirsutus Lam.}-
 -{Artocarpus integer (Thunb.) Merr.}-
 -{Artocarpus mariannensis Trécul}-
 -{Artocarpus odoratissimus Blanco}-
 -{Artocarpus rigidus Blume}-
 -{Artocarpus tamaran Becc.}-
 -{Aruncus dioicus (Walter) Fernald}-
 -{Auerodendron pauciflorum Alain}-
 -{Barbeya oleoides Schweinf.}-
 -{Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. Williams}-
 -{Berchemia scandens (Hill) K. Koch}-
 -{Boehmeria celebica Blume}-
 -{Boehmeria cylindrica (L.) Sw.}-
 -{Boehmeria densiflora Hook. & Arn.}-
 -{Boehmeria grandis (Hook. & Arn.) A. Heller}-
 -{Boehmeria nivea (L.) Gaudich.}-
 -{Boehmeria repens (Griseb.) Wedd.}-
 -{Brosimum alicastrum Sw.}-
 -{Brosimum guianense (Aubl.) Huber}-
 -{Brosimum utile (Kunth) Pittier}-
 -{Broussonetia kazinoki Siebold}-
 -{Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.}-
 -{Cannabis sativa L.}-
 -{Castilla elastica Sessé}-
 -{Castilla ulei Warb.}-
 -{Ceanothus americanus L.}-
 -{Ceanothus arboreus Greene}-
 -{Ceanothus confusus J.T. Howell}-
 -{Ceanothus connivens Greene}-
 -{Ceanothus cordulatus Kellogg}-
 -{Ceanothus crassifolius Torr.}-
 -{Ceanothus cuneatus (Hook.) Nutt.}-
 -{Ceanothus cyaneus Eastw.}-
 -{Ceanothus dentatus Torr. & A. Gray}-
 -{Ceanothus divergens Parry}-
 -{Ceanothus diversifolius Kellogg}-
 -{Ceanothus fendleri A. Gray}-
 -{Ceanothus ferrisiae McMinn}-
 -{Ceanothus foliosus Parry}-
 -{Ceanothus fresnensis Dudley ex Abrams}-
 -{Ceanothus gloriosus J.T. Howell}-
 -{Ceanothus greggii A. Gray}-
 -{Ceanothus griseus (Trel.) McMinn}-
 -{Ceanothus hearstiorum Hoover & J.B. Roof}-
 -{Ceanothus herbaceus Raf.}-
 -{Ceanothus impressus Trel.}-
 -{Ceanothus incanus Torr. & A. Gray}-
 -{Ceanothus integerrimus Hook. & Arn.}-
 -{Ceanothus jepsonii Greene}-
 -{Ceanothus lemmonii Parry}-
 -{Ceanothus leucodermis Greene}-
 -{Ceanothus maritimus Hoover}-
 -{Ceanothus martinii M.E. Jones}-
 -{Ceanothus masonii McMinn}-
 -{Ceanothus megacarpus Nutt.}-
 -{Ceanothus microphyllus Michx.}-
 -{Ceanothus oliganthus Nutt.}-
 -{Ceanothus ophiochilus Boyd, Ross & Arnseth}-
 -{Ceanothus palmeri Trel.}-
 -{Ceanothus papillosus Torr. & A. Gray}-
 -{Ceanothus parryi Trel.}-
 -{Ceanothus parvifolius (S. Watson) Trel.}-
 -{Ceanothus pinetorum Coville}-
 -{Ceanothus prostratus Benth.}-
 -{Ceanothus pumilus Greene}-
 -{Ceanothus purpureus Jeps.}-
 -{Ceanothus roderickii Knight}-
 -{Ceanothus sanguineus Pursh}-
 -{Ceanothus serpyllifolius Nutt.}-
 -{Ceanothus sonomensis J.T. Howell}-
 -{Ceanothus sorediatus Hook. & Arn.}-
 -{Ceanothus spinosus Nutt.}-
 -{Ceanothus thyrsiflorus Eschsch.}-
 -{Ceanothus tomentosus Parry}-
 -{Ceanothus velutinus Douglas ex Hook.}-
 -{Ceanothus verrucosus Nutt.}-
 -{Ceanothus X arcuatus McMinn (pro. sp.)}-
 -{Ceanothus X bakeri Greene ex McMinn (pro. sp.)}-
 -{Ceanothus X delileanus Spach}-
 -{Ceanothus X flexilis Greene ex McMinn}-
 -{Ceanothus X lobbianus Hook. (pro. sp.)}-
 -{Ceanothus X lorenzenii (Jeps.) McMinn}-
 -{Ceanothus X mendocinensis McMinn}-
 -{Ceanothus X otayensis McMinn}-
 -{Ceanothus X pallidus Lindl.}-
 -{Ceanothus X rugosus Greene (pro. sp.)}-
 -{Ceanothus X serrulatus McMinn (pro. sp.)}-
 -{Ceanothus X vanrensselaeri J.B. Roof}-
 -{Ceanothus X veitchianus Hook. (pro. sp.)}-
 -{Cecropia obtusifolia Bertol.}-
 -{Cecropia pachystachya Trécul}-
 -{Cecropia schreberiana Miq.}-
 -{Celtis africana Burm. f.}-
 -{Celtis australis L.}-
 -{Celtis bungeana Blume}-
 -{Celtis caucasica Willd.}-
 -{Celtis choseniana Nakai}-
 -{Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.}-
 -{Celtis jessoensis Koidz.}-
 -{Celtis laevigata Willd.}-
 -{Celtis lindheimeri Engelm. ex K. Koch}-
 -{Celtis occidentalis L.}-
 -{Celtis pallida Torr.}-
 -{Celtis planchoniana K.I. Chr.}-
 -{Celtis reticulata Torr.}-
 -{Celtis sinensis Pers.}-
 -{Celtis tala Gillies ex Planch.}-
 -{Celtis tenuifolia Nutt.}-
 -{Celtis tournefortii Lam.}-
 -{Celtis trinervia Lam.}-
 -{Celtis yunnanensis C.K. Schneid.}-
 -{Cercocarpus betuloides Nutt.}-
 -{Cercocarpus breviflorus A. Gray}-
 -{Cercocarpus ledifolius Nutt.}-
 -{Cercocarpus minutiflorus Abrams}-
 -{Cercocarpus montanus Raf.}-
 -{Cercocarpus traskiae Eastw.}-
 -{Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach}-
 -{Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne}-
 -{Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai}-
 -{Chaenomeles X superba (Frahm) Rehder}-
 -{Chamaebatia australis (Brandegee) Abrams}-
 -{Chamaebatia foliolosa Benth.}-
 -{Chamaebatiaria millefolium (Torr.) Maxim.}-
 -{Chamaerhodos erecta (L.) Bunge}-
 -{Coleogyne ramosissima Torr.}-
 -{Colletia spinosissima J.F. Gmel.}-
 -{Colubrina arborescens (Mill.) Sarg.}-
 -{Colubrina asiatica (L.) Brongn.}-
 -{Colubrina californica I.M. Johnst.}-
 -{Colubrina cubensis (Jacq.) Brongn.}-
 -{Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky}-
 -{Colubrina glandulosa Perkins}-
 -{Colubrina greggii S. Watson}-
 -{Colubrina oppositifolia Brongn. ex H. Mann}-
 -{Colubrina stricta Engelm. ex M.C. Johnst.}-
 -{Colubrina texensis (Torr. & A. Gray) A. Gray}-
 -{Colubrina verrucosa (Urb.) M.C. Johnst.}-
 -{Comarum palustre L.}-
 -{Condalia correllii M.C. Johnst.}-
 -{Condalia ericoides (A. Gray) M.C. Johnst.}-
 -{Condalia globosa I.M. Johnst.}-
 -{Condalia hookeri M.C. Johnst.}-
 -{Condalia mexicana Schltdl.}-
 -{Condalia spathulata A. Gray}-
 -{Condalia velutina I.M. Johnst.}-
 -{Condalia viridis I.M. Johnst.}-
 -{Condalia warnockii M.C. Johnst.}-
 -{Cotoneaster acuminatus Lindl.}-
 -{Cotoneaster acutifolius Turcz.}-
 -{Cotoneaster adpressus Bois}-
 -{Cotoneaster affinis Lindl.}-
 -{Cotoneaster allochrous Pojark.}-
 -{Cotoneaster ambiguus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster apiculatus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster atropurpureus Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster bacillaris Wall. ex Lindl.}-
 -{Cotoneaster bullatus Bois}-
 -{Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl.}-
 -{Cotoneaster cochleatus (Franch.) G. Klotz}-
 -{Cotoneaster conspicuus (Messel) Messel}-
 -{Cotoneaster crispii Exell (pro hybr.)}-
 -{Cotoneaster dammeri C.K. Schneid.}-
 -{Cotoneaster dielsianus E. Pritz. ex Diels}-
 -{Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster fangianus T.T. Yu}-
 -{Cotoneaster foveolatus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster franchetii Bois}-
 -{Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl.}-
 -{Cotoneaster gamblei G. Klotz}-
 -{Cotoneaster glaucophyllus Franch.}-
 -{Cotoneaster harrovianus E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster harrysmithii Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster hebephyllus Diels}-
 -{Cotoneaster hissaricus Pojark.}-
 -{Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster hodjingensis G. Klotz}-
 -{Cotoneaster horizontalis Decne.}-
 -{Cotoneaster ignavus E.L. Wolf}-
 -{Cotoneaster insignis Pojark.}-
 -{Cotoneaster integerrimus Medik.}-
 -{Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G. Klotz}-
 -{Cotoneaster karatavicus Pojark.}-
 -{Cotoneaster lacteus W.W. Sm.}-
 -{Cotoneaster lucidus Schltdl.}-
 -{Cotoneaster magnificus J. Fryer & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster melanocarpus Lodd., G. Lodd. & W. Lodd.}-
 -{Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.}-
 -{Cotoneaster miniatus (Rehder & E.H. Wilson) Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster monopyrenus (W.W. Sm.) Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster moupinensis Franch.}-
 -{Cotoneaster multiflorus Bunge}-
 -{Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K. Koch}-
 -{Cotoneaster nitens Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster nitidifolius C. Marquand}-
 -{Cotoneaster nitidus Jacq.}-
 -{Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A. Mey.}-
 -{Cotoneaster obovatus Wall. ex Dunn}-
 -{Cotoneaster obscurus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster oliganthus Pojark.}-
 -{Cotoneaster pannosus Franch.}-
 -{Cotoneaster qungbixiensis J. Fryer & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster racemiflorus (Desf.) K. Koch}-
 -{Cotoneaster rehderi Pojark.}-
 -{Cotoneaster reticulatus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster rhytidophyllus Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Cotoneaster roseus Edgew.}-
 -{Cotoneaster rotundifolius Wall. ex Lindl.}-
 -{Cotoneaster rubens W.W. Sm.}-
 -{Cotoneaster salicifolius Franch.}-
 -{Cotoneaster saxatilis Pojark.}-
 -{Cotoneaster sikkimensis hort. ex Wien.}-
 -{Cotoneaster silvestrii Pamp.}-
 -{Cotoneaster simonsii Baker}-
 -{Cotoneaster soongoricus (Regel & Herder) Popov}-
 -{Cotoneaster sternianus (Turrill) Boom}-
 -{Cotoneaster tengyuehensis J. Fryer & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster transens G. Klotz}-
 -{Cotoneaster turbinatus Craib}-
 -{Cotoneaster uniflorus Bunge}-
 -{Cotoneaster vestitus (W.W. Sm.) Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster villosulus (Rehder & E.H. Wilson) Flinck & B. Hylmö}-
 -{Cotoneaster wardii W.W. Sm.}-
 -{Cotoneaster X suecicus G. Klotz}-
 -{Cotoneaster X watereri Exell}-
 -{Cotoneaster zabelii C.K. Schneid.}-
 -{Cotoneaster zeravschanicus Pojark.}-
 -{Crataegus aemula Beadle}-
 -{Crataegus aestivalis (Walter) Torr. & A. Gray}-
 -{Crataegus alabamensis Beadle}-
 -{Crataegus allegheniensis Beadle}-
 -{Crataegus ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker}-
 -{Crataegus ambitiosa Sarg.}-
 -{Crataegus anamesa Sarg.}-
 -{Crataegus ancisa Beadle}-
 -{Crataegus annosa Beadle}-
 -{Crataegus antimina Sarg.}-
 -{Crataegus aprica Beadle}-
 -{Crataegus aquacervensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus arborescens Elliott}-
 -{Crataegus arbutifolia Lam.}-
 -{Crataegus arcana Beadle}-
 -{Crataegus ashei Beadle}-
 -{Crataegus ater Ashe}-
 -{Crataegus atrorubens Ashe}-
 -{Crataegus atrovirens J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus attrita Beadle}-
 -{Crataegus austromontana Beadle}-
 -{Crataegus azarolus L.}-
 -{Crataegus beadlei Ashe}-
 -{Crataegus beata Sarg.}-
 -{Crataegus berberifolia Torr. & A. Gray}-
 -{Crataegus bicknellii Eggl.}-
 -{Crataegus biltmoreana Beadle}-
 -{Crataegus brachyacantha Sarg. & Engelm.}-
 -{Crataegus brachyphylla Sarg.}-
 -{Crataegus brainerdii Sarg.}-
 -{Crataegus brazoria Sarg.}-
 -{Crataegus brittonii Eggl.}-
 -{Crataegus buckleyi Beadle}-
 -{Crataegus calpodendron (Ehrh.) Medik.}-
 -{Crataegus carrollensis Sarg.}-
 -{Crataegus castlegarensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus chlorosarca Maxim.}-
 -{Crataegus chrysocarpa Ashe}-
 -{Crataegus coccinea L.}-
 -{Crataegus coccinioides Ashe}-
 -{Crataegus cognata Sarg.}-
 -{Crataegus coleae Sarg.}-
 -{Crataegus collicola Ashe}-
 -{Crataegus collina Chapm.}-
 -{Crataegus colonica Beadle}-
 -{Crataegus compacta Sarg.}-
 -{Crataegus condigna Beadle}-
 -{Crataegus contrita Beadle}-
 -{Crataegus corusca Sarg.}-
 -{Crataegus craytonii Beadle}-
 -{Crataegus crocea Beadle}-
 -{Crataegus crus-galli L.}-
 -{Crataegus cuneata Siebold & Zucc.}-
 -{Crataegus cupressocollina J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus dahurica Koehne ex C.K. Schneid.}-
 -{Crataegus dallasiana Sarg.}-
 -{Crataegus delawarensis Sarg.}-
 -{Crataegus desueta Sarg.}-
 -{Crataegus dispar Beadle}-
 -{Crataegus disperma Ashe}-
 -{Crataegus dispessa Ashe}-
 -{Crataegus distincta Kruschke}-
 -{Crataegus dodgei Ashe}-
 -{Crataegus douglasii Lindl.}-
 -{Crataegus egens Beadle}-
 -{Crataegus egregia Beadle}-
 -{Crataegus enderbyensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus erythrocarpa Ashe}-
 -{Crataegus erythropoda Ashe}-
 -{Crataegus exilis Beadle}-
 -{Crataegus extraria Beadle}-
 -{Crataegus fecunda Sarg.}-
 -{Crataegus fernaldii Sarg.}-
 -{Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) K. Koch}-
 -{Crataegus flava Aiton}-
 -{Crataegus florens Beadle}-
 -{Crataegus floridana Sarg.}-
 -{Crataegus florifera Sarg.}-
 -{Crataegus fluviatilis Sarg.}-
 -{Crataegus formosa Sarg.}-
 -{Crataegus fragilis Beadle}-
 -{Crataegus fretalis Sarg.}-
 -{Crataegus frugiferens Beadle}-
 -{Crataegus furtiva Beadle}-
 -{Crataegus galbana Beadle}-
 -{Crataegus gattingeri Ashe}-
 -{Crataegus gaylussacia A. Heller}-
 -{Crataegus germanica (L.) Kuntze}-
 -{Crataegus glareosa Ashe}-
 -{Crataegus grandis Ashe}-
 -{Crataegus greggiana Eggl.}-
 -{Crataegus harbisonii Beadle}-
 -{Crataegus helvina Ashe}-
 -{Crataegus holmesiana Ashe}-
 -{Crataegus ideae Sarg.}-
 -{Crataegus ignava Beadle}-
 -{Crataegus impar Beadle}-
 -{Crataegus inanis Beadle}-
 -{Crataegus indicens Ashe}-
 -{Crataegus integra Beadle}-
 -{Crataegus intricata Lange}-
 -{Crataegus invicta Beadle}-
 -{Crataegus iracunda Beadle}-
 -{Crataegus irrasa Sarg.}-
 -{Crataegus jesupii Sarg.}-
 -{Crataegus jonesiae Sarg.}-
 -{Crataegus kansuensis E.H. Wilson}-
 -{Crataegus kelloggii Sarg.}-
 -{Crataegus kingstonensis Sarg.}-
 -{Crataegus knieskerniana Sarg.}-
 -{Crataegus lacrimata Small}-
 -{Crataegus laevigata (Poir.) DC.}-
 -{Crataegus lanata Beadle}-
 -{Crataegus lancei J.B. Phipps}-
 -{Crataegus lanuginosa Sarg.}-
 -{Crataegus lassa Beadle}-
 -{Crataegus latebrosa Sarg.}-
 -{Crataegus laurentiana Sarg.}-
 -{Crataegus leonensis E.J. Palmer}-
 -{Crataegus lepida Beadle}-
 -{Crataegus levis Sarg.}-
 -{Crataegus limata Beadle}-
 -{Crataegus lucorum Sarg.}-
 -{Crataegus lumaria Ashe}-
 -{Crataegus macracantha Lodd. ex Louden}-
 -{Crataegus macrosperma Ashe}-
 -{Crataegus magniflora Sarg.}-
 -{Crataegus margarettae Ashe}-
 -{Crataegus marshallii Eggl.}-
 -{Crataegus maximowiczii C.K. Schneid.}-
 -{Crataegus membranacea Sarg.}-
 -{Crataegus menandiana Sarg.}-
 -{Crataegus mendosa Beadle}-
 -{Crataegus meridiana Beadle}-
 -{Crataegus mexicana DC.}-
 -{Crataegus mira Beadle}-
 -{Crataegus mollis (Torr. & A. Gray) Scheele}-
 -{Crataegus monogyna Jacq.}-
 -{Crataegus multiflora Bunge}-
 -{Crataegus munda Beadle}-
 -{Crataegus nananixonii J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus neobushii Sarg.}-
 -{Crataegus nigra Waldst. & Kit.}-
 -{Crataegus nitida (Engelm. ex Britton & A. Br.) Sarg.}-
 -{Crataegus nitidula Sarg.}-
 -{Crataegus nuda Sarg.}-
 -{Crataegus oakesiana Eggl.}-
 -{Crataegus okanaganensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus okennonii J.B. Phipps}-
 -{Crataegus opaca Hook. & Arn.}-
 -{Crataegus opima Beadle}-
 -{Crataegus opulens Sarg.}-
 -{Crataegus orbicularis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb.}-
 -{Crataegus ouachitensis E.J. Palmer}-
 -{Crataegus padifolia Sarg.}-
 -{Crataegus pearsonii Ashe}-
 -{Crataegus penita Beadle}-
 -{Crataegus pennsylvanica Ashe}-
 -{Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.}-
 -{Crataegus pequotorum Sarg.}-
 -{Crataegus perjucunda Sarg.}-
 -{Crataegus persimilis Sarg.}-
 -{Crataegus pexa Beadle}-
 -{Crataegus phaenopyrum (L. f.) Medik.}-
 -{Crataegus phippsii O'Kennon}-
 -{Crataegus pinetorum Beadle}-
 -{Crataegus pinnatifida Bunge}-
 -{Crataegus populnea Ashe}-
 -{Crataegus porrecta Ashe}-
 -{Crataegus pratensis Sarg.}-
 -{Crataegus prona Ashe}-
 -{Crataegus pruinosa (Wendl. f.) K. Koch}-
 -{Crataegus pulcherrima Ashe}-
 -{Crataegus punctata Jacq.}-
 -{Crataegus purpurella J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus putata Sarg.}-
 -{Crataegus quaesita Beadle}-
 -{Crataegus ravida Ashe}-
 -{Crataegus reverchonii Sarg.}-
 -{Crataegus rhipidophylla Gand.}-
 -{Crataegus rhodella Ashe}-
 -{Crataegus rigens Beadle}-
 -{Crataegus rivularis Nutt.}-
 -{Crataegus rivuloadamensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus rivulopugnensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus robinsonii Sarg.}-
 -{Crataegus roribacca Ashe}-
 -{Crataegus rubella Beadle}-
 -{Crataegus rufula Sarg.}-
 -{Crataegus saligna Greene}-
 -{Crataegus sanguinea Pall.}-
 -{Crataegus sargentii Beadle}-
 -{Crataegus scabrida Sarg.}-
 -{Crataegus schizophylla Eggl.}-
 -{Crataegus schuettei Ashe}-
 -{Crataegus segnis Beadle}-
 -{Crataegus senta Beadle}-
 -{Crataegus shaferi Sarg.}-
 -{Crataegus sheila-phippsiae J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus sheridana A. Nelson}-
 -{Crataegus shuswapensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus sicca Sarg.}-
 -{Crataegus sororia Beadle}-
 -{Crataegus spathulata Michx.}-
 -{Crataegus spatiosa Sarg.}-
 -{Crataegus spissa Sarg.}-
 -{Crataegus stenosepala Sarg.}-
 -{Crataegus stolonifera Sarg.}-
 -{Crataegus stonei Sarg.}-
 -{Crataegus submollis Sarg.}-
 -{Crataegus suborbiculata Sarg.}-
 -{Crataegus succulenta Schrad. ex Link}-
 -{Crataegus tanacetifolia (Poir.) Pers.}-
 -{Crataegus tanuphylla Sarg.}-
 -{Crataegus teres Beadle}-
 -{Crataegus texana Buckley}-
 -{Crataegus thermopegaea E.J. Palmer}-
 -{Crataegus tinctoria Ashe}-
 -{Crataegus tracyi Ashe ex Eggl.}-
 -{Crataegus triflora Chapm.}-
 -{Crataegus turnerorum Enquist}-
 -{Crataegus uniflora Münchh.}-
 -{Crataegus ursopedensis J.B. Phipps & O'Kennon}-
 -{Crataegus vailiae Britton}-
 -{Crataegus valida Beadle}-
 -{Crataegus venusta Beadle}-
 -{Crataegus viridis L.}-
 -{Crataegus visenda Beadle}-
 -{Crataegus vulsa Beadle}-
 -{Crataegus wattiana Hemsl. & Lace}-
 -{Crataegus williamsii Eggl.}-
 -{Crataegus wootoniana Eggl.}-
 -{Crataegus X brevipes Peck (pro sp.)}-
 -{Crataegus X canescens (J.B. Phipps) T.A. Dickinson & E.Y.Y. Lo}-
 -{Crataegus X gillotii (Beck) T.A. Dickinson & E.Y.Y. Lo}-
 -{Crataegus X grignonensis Mouill.}-
 -{Crataegus X haemacarpa Ashe (pro sp.)}-
 -{Crataegus X hudsonica Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X immanis Ashe (pro sp.)}-
 -{Crataegus X incaedua Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X kennedyi Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X laneyi Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X lauta Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X lavallei Hérincq ex Lavallée}-
 -{Crataegus X maligna Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X media Bechst.}-
 -{Crataegus X mordenensis Boom}-
 -{Crataegus X notha Sarg. (pro hybr.)}-
 -{Crataegus X peckietta Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X pilosa Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X puberis Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X rubrocarnea Sarg. (pro sp.)}-
 -{Crataegus X simulata Sarg.}-
 -{Crataegus X websteri Sarg.}-
 -{Crataegus X whitakeri Sarg. (pro hybr.)}-
 -{Crataegus xanthophylla Sarg.}-
 -{Cydonia oblonga Mill.}-
 -{Cypholophus moluccanus (Blume) Miq.}-
 -{Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.}-
 -{Dendrocnide latifolia (Gaudich.) Chew}-
 -{Dorstenia contrajerva L.}-
 -{Dryas ajanensis Juz.}-
 -{Dryas alaskensis A.E. Porsild}-
 -{Dryas crenulata Juz.}-
 -{Dryas drummondii Richardson ex Hook.}-
 -{Dryas hookeriana Juz.}-
 -{Dryas incisa Juz.}-
 -{Dryas integrifolia Vahl}-
 -{Dryas octopetala L.}-
 -{Dryas punctata Juz.}-
 -{Dryas X lewinii Rouleau}-
 -{Dryas X sundermannii Kellerer ex Sundermann}-
 -{Drymocallis arguta (Pursh) Rydb.}-
 -{Drymocallis arizonica Rydb.}-
 -{Drymocallis ashlandica (Greene) Rydb.}-
 -{Drymocallis campanulata (C.L. Hitchc.) Ertter}-
 -{Drymocallis convallaria (Rydb.) Rydb.}-
 -{Drymocallis cuneifolia Rydb.}-
 -{Drymocallis deseretica Ertter}-
 -{Drymocallis fissa (Nutt.) Rydb.}-
 -{Drymocallis glabrata Rydb.}-
 -{Drymocallis glandulosa (Lindl.) Rydb.}-
 -{Drymocallis hansenii (Greene) Rydb.}-
 -{Drymocallis lactea (Greene) Rydb.}-
 -{Drymocallis micropetala Rydb.}-
 -{Drymocallis pseudorupestris (Rydb.) Rydb.}-
 -{Drymocallis rhomboidea (Rydb.) Rydb.}-
 -{Duchesnea indica (Andrews) Focke}-
 -{Elaeagnus angustifolia L.}-
 -{Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.}-
 -{Elaeagnus multiflora Thunb.}-
 -{Elaeagnus pungens Thunb.}-
 -{Elaeagnus umbellata Thunb.}-
 -{Elatostema calcareum Merr.}-
 -{Elatostema grandifolium Reinecke}-
 -{Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.}-
 -{Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder}-
 -{Fallugia paradoxa (D. Don) Endl. ex Torr.}-
 -{Fatoua villosa (Thunb.) Nakai}-
 -{Ficus altissima Blume}-
 -{Ficus americana Aubl.}-
 -{Ficus aurea Nutt.}-
 -{Ficus auriculata Lour.}-
 -{Ficus benghalensis L.}-
 -{Ficus benjamina L.}-
 -{Ficus carica L.}-
 -{Ficus citrifolia Mill.}-
 -{Ficus drupacea Thunb.}-
 -{Ficus elastica Roxb. ex Hornem.}-
 -{Ficus godeffroyi Warb.}-
 -{Ficus henneana Miq.}-
 -{Ficus lutea Vahl}-
 -{Ficus lyrata Warb.}-
 -{Ficus macrophylla Desf. ex Pers.}-
 -{Ficus microcarpa L. f.}-
 -{Ficus natalensis Hochst.}-
 -{Ficus nota (Blanco) Merr.}-
 -{Ficus nymphaeifolia Mill.}-
 -{Ficus obtusifolia Kunth}-
 -{Ficus palmata Forssk.}-
 -{Ficus pertusa L. f.}-
 -{Ficus platypoda (Miq.) A. Cunn. ex Miq.}-
 -{Ficus prolixa G. Forst.}-
 -{Ficus pumila L.}-
 -{Ficus racemosa L.}-
 -{Ficus religiosa L.}-
 -{Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.}-
 -{Ficus saffordii Merr.}-
 -{Ficus superba Miq.}-
 -{Ficus sycomorus L.}-
 -{Ficus thonningii Blume}-
 -{Ficus tinctoria G. Forst.}-
 -{Ficus trigonata L.}-
 -{Ficus ulmifolia Lam.}-
 -{Ficus yoponensis Desv.}-
 -{Filipendula occidentalis (S. Watson) Howell}-
 -{Filipendula rubra (Hill) B.L. Rob.}-
 -{Filipendula ulmaria (L.) Maxim.}-
 -{Filipendula vulgaris Moench}-
 -{Fragaria chiloensis (L.) Mill.}-
 -{Fragaria vesca L.}-
 -{Fragaria virginiana Duchesne}-
 -{Fragaria X ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier (pro sp.)}-
 -{Fragaria X bringhurstii Staudt}-
 -{Geum aleppicum Jacq.}-
 -{Geum calthifolium Menzies ex Sm.}-
 -{Geum canadense Jacq.}-
 -{Geum geniculatum Michx.}-
 -{Geum glaciale Adams ex Fisch. & C.A. Mey.}-
 -{Geum laciniatum Murray}-
 -{Geum macrophyllum Willd.}-
 -{Geum peckii Pursh}-
 -{Geum radiatum Michx.}-
 -{Geum rivale L.}-
 -{Geum rossii (R. Br.) Ser.}-
 -{Geum schofieldii Calder & Roy L. Taylor}-
 -{Geum triflorum Pursh}-
 -{Geum urbanum L.}-
 -{Geum vernum (Raf.) Torr. & A. Gray}-
 -{Geum virginianum L.}-
 -{Geum X aurantiacum Fr.}-
 -{Geum X catlingii J.-P. Bernard & R. Gauthier}-
 -{Geum X macneillii J.-P. Bernard & R. Gauthier}-
 -{Geum X macranthum (Kearney) B. Boivin}-
 -{Geum X pervale B. Boivin}-
 -{Geum X pulchrum Fernald (pro sp.)}-
 -{Gillenia stipulata (Muhl. ex Willd.) Nutt.}-
 -{Gillenia trifoliata (L.) Moench}-
 -{Gouania hillebrandii Oliv.}-
 -{Gouania lupuloides (L.) Urb.}-
 -{Gouania meyenii Steud.}-
 -{Gouania polygama (Jacq.) Urb.}-
 -{Gouania vitifolia A. Gray}-
 -{Hesperocnide sandwicensis Wedd.}-
 -{Hesperocnide tenella Torr.}-
 -{Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.}-
 -{Hippophae rhamnoides L.}-
 -{Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.}-
 -{Holodiscus microphyllus Rydb.}-
 -{Horkelia bolanderi A. Gray}-
 -{Horkelia californica Cham. & Schltdl.}-
 -{Horkelia clevelandii (Greene) Rydb.}-
 -{Horkelia congesta Douglas ex Hook.}-
 -{Horkelia cuneata Lindl.}-
 -{Horkelia daucifolia (Greene) Rydb.}-
 -{Horkelia fusca Lindl.}-
 -{Horkelia hendersonii Howell}-
 -{Horkelia hispidula Rydb.}-
 -{Horkelia howellii (Greene) Rydb.}-
 -{Horkelia marinensis (Elmer) Crum ex D.D. Keck}-
 -{Horkelia parryi Greene}-
 -{Horkelia rydbergii Elmer}-
 -{Horkelia sericata S. Watson}-
 -{Horkelia tenuiloba (Torr.) A. Gray}-
 -{Horkelia tridentata Torr.}-
 -{Horkelia truncata Rydb.}-
 -{Horkelia tularensis (J.T. Howell) Munz}-
 -{Horkelia wilderae Parish}-
 -{Horkelia yadonii Ertter}-
 -{Horkeliella congdonis (Rydb.) Rydb.}-
 -{Horkeliella purpurascens (S. Watson) Rydb.}-
 -{Hovenia dulcis Thunb.}-
 -{Humulus japonicus Siebold & Zucc.}-
 -{Humulus lupulus L.}-
 -{Ivesia aperta (J.T. Howell) Munz}-
 -{Ivesia argyrocoma (Rydb.) Rydb.}-
 -{Ivesia arizonica (Eastw. ex J.T. Howell) Ertter}-
 -{Ivesia baileyi S. Watson}-
 -{Ivesia callida (H.M. Hall) Rydb.}-
 -{Ivesia campestris (M.E. Jones) Rydb.}-
 -{Ivesia cryptocaulis (Clokey) D.D. Keck}-
 -{Ivesia gordonii (Hook.) Torr. & A. Gray}-
 -{Ivesia jaegeri Munz & I.M. Johnst.}-
 -{Ivesia kingii S. Watson}-
 -{Ivesia longibracteata Ertter}-
 -{Ivesia lycopodioides A. Gray}-
 -{Ivesia muirii A. Gray}-
 -{Ivesia multifoliolata (Torr.) D.D. Keck}-
 -{Ivesia paniculata T.W. Nelson & J.P. Nelson}-
 -{Ivesia patellifera (J.T. Howell) Ertter}-
 -{Ivesia pickeringii Torr. ex A. Gray}-
 -{Ivesia pityocharis Ertter}-
 -{Ivesia pygmaea A. Gray}-
 -{Ivesia rhypara Ertter & Reveal}-
 -{Ivesia sabulosa (M.E. Jones) D.D. Keck}-
 -{Ivesia santolinoides A. Gray}-
 -{Ivesia saxosa (Lemmon ex Greene) Ertter}-
 -{Ivesia sericoleuca (Rydb.) Rydb.}-
 -{Ivesia setosa (S. Watson) Rydb.}-
 -{Ivesia shockleyi S. Watson}-
 -{Ivesia tweedyi Rydb.}-
 -{Ivesia unguiculata A. Gray}-
 -{Ivesia utahensis S. Watson}-
 -{Ivesia webberi A. Gray}-
 -{Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc.}-
 -{Kelseya uniflora (S. Watson) Rydb.}-
 -{Kerria japonica (L.) DC.}-
 -{Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb.}-
 -{Laportea aestuans (L.) Chew}-
 -{Laportea canadensis (L.) Wedd.}-
 -{Laportea cuneata (A. Rich.) Chew}-
 -{Laportea interrupta (L.) Chew}-
 -{Laportea ruderalis (G. Forst.) Chew}-
 -{Luetkea pectinata (Pursh) Kuntze}-
 -{Lyonothamnus floribundus A. Gray}-
 -{Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.}-
 -{Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.}-
 -{Maclura tricuspidata Carrière}-
 -{Maesopsis eminii Engl.}-
 -{Malacomeles denticulata (Kunth) G.N. Jones}-
 -{Malus angustifolia (Aiton) Michx.}-
 -{Malus baccata (L.) Borkh.}-
 -{Malus coronaria (L.) Mill.}-
 -{Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid.}-
 -{Malus floribunda Siebold ex Van Houtte}-
 -{Malus fusca (Raf.) C.K. Schneid.}-
 -{Malus halliana Koehne}-
 -{Malus hupehensis (Pamp.) Rehder}-
 -{Malus ioensis (Alph. Wood) Britton}-
 -{Malus mandshurica (Maxim.) Kom.}-
 -{Malus orientalis Uglitzk.}-
 -{Malus prattii (Hemsl.) C.K. Schneid.}-
 -{Malus prunifolia (Willd.) Borkh.}-
 -{Malus pumila Mill.}-
 -{Malus sieboldii (Regel) Rehder}-
 -{Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem.}-
 -{Malus sikkimensis (Wenz.) Koehne ex C.K. Schneid.}-
 -{Malus spectabilis (Aiton) Borkh.}-
 -{Malus toringoides (Rehder) Hughes}-
 -{Malus transitoria (Batalin) C.K. Schneid.}-
 -{Malus tschonoskii (Maxim.) C.K. Schneid.}-
 -{Malus X arnoldiana (Rehder) Sarg. ex Rehder}-
 -{Malus X asiatica Nakai}-
 -{Malus X dawsoniana Rehder}-
 -{Malus X hartwigii Koehne}-
 -{Malus X magdeburgensis Hartwig}-
 -{Malus X micromalus Makino}-
 -{Malus X purpurea (A. Barbier) Rehder}-
 -{Malus X robusta (Carrière) Rehder}-
 -{Malus X scheideckeri Spath ex Zabel}-
 -{Malus X soulardii (L.H. Bailey) Britton (pro sp.)}-
 -{Malus X zumi (Matsum.) Rehder (pro sp.)}-
 -{Malus yunnanensis (Franch.) C.K. Schneid.}-
 -{Maoutia australis Wedd.}-
 -{Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg}-
 -{Morus alba L.}-
 -{Morus microphylla Buckley}-
 -{Morus nigra L.}-
 -{Morus rubra L.}-
 -{Neillia incisa (Thunb.) S.H. Oh}-
 -{Neraudia angulata R.S. Cowan}-
 -{Neraudia kauaiensis (Hillebr.) R.S. Cowan}-
 -{Neraudia melastomifolia Gaudich.}-
 -{Neraudia ovata Gaudich.}-
 -{Neraudia sericea Gaudich.}-
 -{Neviusia alabamensis A. Gray}-
 -{Neviusia cliftonii Shevock, Ertter & D.W. Taylor}-
 -{Oemleria cerasiformis (Torr. & A. Gray ex Hook. & Arn.) J.W. Landon}-
 -{Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.}-
 -{Osteomeles schwerinae C.K. Schneid.}-
 -{Paliurus spina-christi Mill.}-
 -{Parietaria floridana Nutt.}-
 -{Parietaria hespera Hinton}-
 -{Parietaria judaica L.}-
 -{Parietaria officinalis L.}-
 -{Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd.}-
 -{Parietaria praetermissa Hinton}-
 -{Peraphyllum ramosissimum Nutt.}-
 -{Petrophytum caespitosum (Nutt.) Rydb.}-
 -{Petrophytum cinerascens (Piper) Rydb.}-
 -{Petrophytum hendersonii (Canby) Rydb.}-
 -{Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.}-
 -{Photinia glabra (Thunb.) Maxim.}-
 -{Photinia niitakayamensis Hayata}-
 -{Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm.}-
 -{Photinia villosa (Thunb.) DC.}-
 -{Photinia X fraseri Dress}-
 -{Physocarpus alternans (M.E. Jones) J.T. Howell}-
 -{Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim.}-
 -{Physocarpus bracteatus (Rydb.) Rehder}-
 -{Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze}-
 -{Physocarpus intermedius (Rydb.) C.K. Schneid.}-
 -{Physocarpus malvaceus (Greene) Kuntze}-
 -{Physocarpus monogynus (Torr.) J.M. Coult.}-
 -{Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.}-
 -{Pilea depressa (Sw.) Blume}-
 -{Pilea fontana (Lunell) Rydb.}-
 -{Pilea grandifolia Blume}-
 -{Pilea herniarioides (Sw.) Lindl.}-
 -{Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd.}-
 -{Pilea involucrata (Sims) Urb.}-
 -{Pilea krugii Urb.}-
 -{Pilea leptophylla Urb.}-
 -{Pilea margarettae Britton}-
 -{Pilea microphylla (L.) Liebm.}-
 -{Pilea multicaulis Urb.}-
 -{Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd.}-
 -{Pilea parietaria (L.) Blume}-
 -{Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn.}-
 -{Pilea pumila (L.) A. Gray}-
 -{Pilea richardii Urb.}-
 -{Pilea rivoriae Wedd.}-
 -{Pilea sanctae-crucis Liebm.}-
 -{Pilea semidentata (Juss. ex Poir.) Wedd.}-
 -{Pilea tenerrima Miq.}-
 -{Pilea trianthemoides (Sw.) Lindl.}-
 -{Pilea yunquensis (Urb.) Britton & P. Wilson}-
 -{Pipturus albidus (Hook. & Arn.) A. Gray}-
 -{Pipturus argenteus (G. Forst.) Wedd.}-
 -{Pipturus forbesii Krajina}-
 -{Pipturus kauaiensis A. Heller}-
 -{Pipturus ruber A. Heller}-
 -{Planera aquatica J.F. Gmel.}-
 -{Potentilla alba L.}-
 -{Potentilla albiflora L.O. Williams}-
 -{Potentilla ambigens Greene}-
 -{Potentilla anachoretica Soják}-
 -{Potentilla angelliae N.H. Holmgren}-
 -{Potentilla anglica Laichard.}-
 -{Potentilla anserina L.}-
 -{Potentilla arenosa (Turcz.) Juz.}-
 -{Potentilla argentea L.}-
 -{Potentilla arizonica Greene}-
 -{Potentilla atrosanguinea Lodd., G. Lodd. & W. Lodd.}-
 -{Potentilla basaltica Tiehm & Ertter}-
 -{Potentilla betonicifolia Poir.}-
 -{Potentilla bicrenata Rydb.}-
 -{Potentilla biennis Greene}-
 -{Potentilla biflora Willd. ex Schltdl.}-
 -{Potentilla bimundorum Soják}-
 -{Potentilla bipinnatifida Douglas ex Hook.}-
 -{Potentilla brevifolia Nutt.}-
 -{Potentilla breweri S. Watson}-
 -{Potentilla bruceae Rydb.}-
 -{Potentilla buccoana Clementi}-
 -{Potentilla canadensis L.}-
 -{Potentilla collina Wibel}-
 -{Potentilla concinna Richardson}-
 -{Potentilla cottamii N.H. Holmgren}-
 -{Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch}-
 -{Potentilla crebridens Juz.}-
 -{Potentilla crinita A. Gray}-
 -{Potentilla cristae Ferlatte & Strother}-
 -{Potentilla demotica Ertter}-
 -{Potentilla drummondii Lehm.}-
 -{Potentilla effusa Douglas ex Lehm.}-
 -{Potentilla elegans Cham. & Schltdl.}-
 -{Potentilla erecta (L.) Raeusch.}-
 -{Potentilla flabellifolia Hook. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Potentilla fragiformis Willd. ex Schltdl.}-
 -{Potentilla furcata A.E. Porsild}-
 -{Potentilla glaucophylla Lehm.}-
 -{Potentilla gracilis Douglas ex Hook.}-
 -{Potentilla grayi S. Watson}-
 -{Potentilla hickmanii Eastw.}-
 -{Potentilla hippiana Lehm.}-
 -{Potentilla holmgrenii D.F. Murray & Elven}-
 -{Potentilla hyparctica Malte}-
 -{Potentilla inclinata Vill.}-
 -{Potentilla intermedia L.}-
 -{Potentilla jepsonii Ertter}-
 -{Potentilla johnstonii Soják}-
 -{Potentilla lasiodonta Rydb.}-
 -{Potentilla litoralis Rydb.}-
 -{Potentilla macounii Rydb.}-
 -{Potentilla matsuokana Makino}-
 -{Potentilla millefolia Rydb.}-
 -{Potentilla modesta Rydb.}-
 -{Potentilla morefieldii Ertter}-
 -{Potentilla multijuga Lehm.}-
 -{Potentilla multisecta (S. Watson) Rydb.}-
 -{Potentilla nana Willd. ex Schltdl.}-
 -{Potentilla newberryi A. Gray}-
 -{Potentilla nivea L.}-
 -{Potentilla norvegica L.}-
 -{Potentilla ovina Macoun ex J.M. Macoun}-
 -{Potentilla paucijuga Rydb.}-
 -{Potentilla pedersenii (Rydb.) Rydb.}-
 -{Potentilla pensylvanica L.}-
 -{Potentilla plattensis Nutt.}-
 -{Potentilla pseudosericea Rydb.}-
 -{Potentilla puberula Krasan}-
 -{Potentilla pulchella R. Br.}-
 -{Potentilla pulcherrima Lehm.}-
 -{Potentilla recta L.}-
 -{Potentilla reptans L.}-
 -{Potentilla rhyolitica Ertter}-
 -{Potentilla rimicola (Munz & I.M. Johnst.) Ertter}-
 -{Potentilla rivalis Nutt.}-
 -{Potentilla robbinsiana (Lehm.) Oakes ex Rydb.}-
 -{Potentilla rubella T.J. Sørensen}-
 -{Potentilla rubricaulis Lehm.}-
 -{Potentilla rupestris L.}-
 -{Potentilla sanguinea Rydb.}-
 -{Potentilla saximontana Rydb.}-
 -{Potentilla sierrae-blancae Wooton & Rydb.}-
 -{Potentilla simplex Michx.}-
 -{Potentilla sterilis (L.) Garcke}-
 -{Potentilla stipularis L.}-
 -{Potentilla subgorodkovii Jurtzev}-
 -{Potentilla subjuga Rydb.}-
 -{Potentilla subvahliana Jurtzev}-
 -{Potentilla subviscosa Greene}-
 -{Potentilla supina L.}-
 -{Potentilla thurberi A. Gray}-
 -{Potentilla thuringiaca Bernhardi ex Link}-
 -{Potentilla tikhomirovii Jurtzev}-
 -{Potentilla townsendii Rydb.}-
 -{Potentilla uniflora Ledeb.}-
 -{Potentilla uschakovii Jurtzev}-
 -{Potentilla vahliana Lehm.}-
 -{Potentilla verna L.}-
 -{Potentilla versicolor Rydb.}-
 -{Potentilla villosa Pall. ex Pursh}-
 -{Potentilla villosula Jurtzev}-
 -{Potentilla vulcanicola Juz.}-
 -{Potentilla wheeleri S. Watson}-
 -{Potentilla X diversifolia Lehm. (pro sp.)}-
 -{Potentilla X nubilans Soják}-
 -{Potentilla X tundricola Soják}-
 -{Poteridium annuum (Nutt.) Spach}-
 -{Poteridium occidentale Rydb.}-
 -{Pouzolzia occidentalis (Liebm.) Wedd.}-
 -{Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.}-
 -{Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean}-
 -{Procris pedunculata (J.R. Forst.) Wedd.}-
 -{Prunus africana (Hook. f.) Kalkman}-
 -{Prunus americana Marshall}-
 -{Prunus andersonii A. Gray}-
 -{Prunus angustifolia Marshall}-
 -{Prunus armeniaca L.}-
 -{Prunus avium (L.) L.}-
 -{Prunus caroliniana (Mill.) Aiton}-
 -{Prunus cerasifera Ehrh.}-
 -{Prunus cerasus L.}-
 -{Prunus domestica L.}-
 -{Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb}-
 -{Prunus emarginata (Douglas) Eaton}-
 -{Prunus eremophila Prigge}-
 -{Prunus fasciculata (Torr.) A. Gray}-
 -{Prunus fremontii S. Watson}-
 -{Prunus fruticosa Pall.}-
 -{Prunus geniculata R.M. Harper}-
 -{Prunus glandulosa Thunb.}-
 -{Prunus gracilis Engelm. & A. Gray}-
 -{Prunus havardii (W. Wight) S.C. Mason}-
 -{Prunus hortulana L.H. Bailey}-
 -{Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) D. Dietr.}-
 -{Prunus insititia L.}-
 -{Prunus japonica Thunb.}-
 -{Prunus laurocerasus L.}-
 -{Prunus lusitanica L.}-
 -{Prunus maackii Rupr.}-
 -{Prunus mahaleb L.}-
 -{Prunus maritima Marshall}-
 -{Prunus maximowiczii Rupr.}-
 -{Prunus mexicana S. Watson}-
 -{Prunus minutiflora Engelm. ex A. Gray}-
 -{Prunus mume Siebold & Zucc.}-
 -{Prunus murrayana E.J. Palmer}-
 -{Prunus myrtifolia (L.) Urb.}-
 -{Prunus nigra Aiton}-
 -{Prunus occidentalis Sw.}-
 -{Prunus padus L.}-
 -{Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.}-
 -{Prunus pensylvanica L. f.}-
 -{Prunus persica (L.) Batsch}-
 -{Prunus pleuradenia Griseb.}-
 -{Prunus pumila L.}-
 -{Prunus rivularis Scheele}-
 -{Prunus salicina Lindl.}-
 -{Prunus serotina Ehrh.}-
 -{Prunus serrulata Lindl.}-
 -{Prunus speciosa (Koidz.) Nakai}-
 -{Prunus spinosa L.}-
 -{Prunus subcordata Benth.}-
 -{Prunus subhirtella Miq.}-
 -{Prunus tenella Batsch}-
 -{Prunus texana D. Dietr.}-
 -{Prunus tomentosa Thunb.}-
 -{Prunus triloba Lindl.}-
 -{Prunus umbellata Elliott}-
 -{Prunus virginiana L.}-
 -{Prunus X orthosepala Koehne (pro sp.)}-
 -{Prunus X palmeri Sarg. (pro sp.)}-
 -{Prunus X pugetensis Jacobson & Zika (pro hybr.)}-
 -{Prunus X slavinii Palmer ex Rehder (pro hybr.)}-
 -{Prunus X utahensis Koehne}-
 -{Prunus yedoensis Matsum.}-
 -{Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb.}-
 -{Purshia ericifolia (Torr. ex A. Gray) Henrickson}-
 -{Purshia mexicana (D. Don) S.L. Welsh}-
 -{Purshia tridentata (Pursh) DC.}-
 -{Purshia X subintegra (Kearney) Henrickson (pro sp.)}-
 -{Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.}-
 -{Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf}-
 -{Pyracantha coccinea M. Roem.}-
 -{Pyracantha crenatoserrata (Hance) Rehder}-
 -{Pyracantha crenulata (D. Don) Roem.}-
 -{Pyracantha fortuneana (Maxim.) H.L. Li}-
 -{Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder}-
 -{Pyrus calleryana Decne.}-
 -{Pyrus communis L.}-
 -{Pyrus cordata Desv.}-
 -{Pyrus nivalis Jacq.}-
 -{Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai}-
 -{Pyrus serrulata Rehder}-
 -{Pyrus ussuriensis Maxim.}-
 -{Reynosia guama Urb.}-
 -{Reynosia krugii Urb.}-
 -{Reynosia septentrionalis Urb.}-
 -{Reynosia uncinata Urb.}-
 -{Rhamnus alaternus L.}-
 -{Rhamnus alnifolia L'Hér.}-
 -{Rhamnus arguta Maxim.}-
 -{Rhamnus betulifolia Greene}-
 -{Rhamnus blumeri Greene}-
 -{Rhamnus californica Eschsch.}-
 -{Rhamnus caroliniana Walter}-
 -{Rhamnus cathartica L.}-
 -{Rhamnus crocea Nutt.}-
 -{Rhamnus davurica Pall.}-
 -{Rhamnus frangula L.}-
 -{Rhamnus globosa Bunge}-
 -{Rhamnus ilicifolia Kellogg}-
 -{Rhamnus japonica Maxim.}-
 -{Rhamnus lanceolata Pursh}-
 -{Rhamnus libanotica Boiss.}-
 -{Rhamnus lycioides L.}-
 -{Rhamnus petiolaris Boiss.}-
 -{Rhamnus pirifolia Greene}-
 -{Rhamnus purshiana DC.}-
 -{Rhamnus rubra Greene}-
 -{Rhamnus saxatilis Jacq.}-
 -{Rhamnus serrata Humb. & Bonpl. ex Schult.}-
 -{Rhamnus smithii Greene}-
 -{Rhamnus sphaerosperma Sw.}-
 -{Rhamnus utilis Decne.}-
 -{Rhamnus X spathulifolia Fisch. & C.A. Mey.}-
 -{Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.}-
 -{Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino}-
 -{Rosa abyssinica R. Br. ex Lindl.}-
 -{Rosa acicularis Lindl.}-
 -{Rosa agrestis Savi}-
 -{Rosa alberti Regel}-
 -{Rosa arkansana Porter}-
 -{Rosa arvensis Huds.}-
 -{Rosa beggeriana Schrenk}-
 -{Rosa bella Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Rosa blanda Aiton}-
 -{Rosa bracteata J.C. Wendl.}-
 -{Rosa bridgesii Crép.}-
 -{Rosa brunonii Lindl.}-
 -{Rosa californica Cham. & Schltdl.}-
 -{Rosa canina L.}-
 -{Rosa carolina L.}-
 -{Rosa caudata Baker}-
 -{Rosa chinensis Jacq.}-
 -{Rosa cinnamomea L.}-
 -{Rosa davidii Crép.}-
 -{Rosa davurica Pall.}-
 -{Rosa ecae Aitch.}-
 -{Rosa fedtschenkoana Regel}-
 -{Rosa foetida Herrm.}-
 -{Rosa foliolosa Nutt. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Rosa forrestiana Boulenger}-
 -{Rosa gallica L.}-
 -{Rosa giraldii Crép.}-
 -{Rosa glauca Pourr.}-
 -{Rosa gymnocarpa Nutt.}-
 -{Rosa helenae Rehder & E.H. Wilson}-
 -{Rosa hemisphaerica Herrm.}-
 -{Rosa hemsleyana Tackh.}-
 -{Rosa indica L.}-
 -{Rosa jundzillii Besser}-
 -{Rosa kokanica Regel ex Juz.}-
 -{Rosa laevigata Michx.}-
 -{Rosa laxa Retz.}-
 -{Rosa lucidissima H. Lév.}-
 -{Rosa lucieae Franch. & Rochebr. ex Crép.}-
 -{Rosa majalis J. Herrm.}-
 -{Rosa maracandica Bunge}-
 -{Rosa marretii H. Lév.}-
 -{Rosa maximowicziana Regel}-
 -{Rosa minutifolia Engelm.}-
 -{Rosa mollis Sm.}-
 -{Rosa montana Chaix}-
 -{Rosa moschata Herrm.}-
 -{Rosa moyesii Hemsl. & E.H. Wilson}-
 -{Rosa multibracteata Hemsl. & E.H. Wilson}-
 -{Rosa multiflora Thunb.}-
 -{Rosa nitida Willd.}-
 -{Rosa nitidula Besser}-
 -{Rosa nutkana C. Presl}-
 -{Rosa palustris Marshall}-
 -{Rosa pendulina L.}-
 -{Rosa pinetorum A. Heller}-
 -{Rosa pisocarpa A. Gray}-
 -{Rosa pouzinii Tratt.}-
 -{Rosa prattii Hemsl.}-
 -{Rosa pulverulenta M. Bieb.}-
 -{Rosa roxburghii Tratt.}-
 -{Rosa rubiginosa L.}-
 -{Rosa rugosa Thunb.}-
 -{Rosa sempervirens L.}-
 -{Rosa sericea Lindl.}-
 -{Rosa setigera Michx.}-
 -{Rosa setipoda Hemsl. & E.H. Wilson}-
 -{Rosa sherardii Davies}-
 -{Rosa sicula Tratt.}-
 -{Rosa sinowilsonii Hemsl.}-
 -{Rosa soulieana Crép.}-
 -{Rosa spinosissima L.}-
 -{Rosa spithamea S. Watson}-
 -{Rosa stellata Wooton}-
 -{Rosa sweginzowii Koehne}-
 -{Rosa tomentosa Sm.}-
 -{Rosa tuschetica Boiss.}-
 -{Rosa villosa L.}-
 -{Rosa virginiana Mill.}-
 -{Rosa webbiana Wall. ex Royle}-
 -{Rosa willmottiae Hemsl.}-
 -{Rosa woodsii Lindl.}-
 -{Rosa X alba L. (pro sp.)}-
 -{Rosa X borboniana N.H.F. Desp. (pro sp.)}-
 -{Rosa X centifolia L. (pro sp.)}-
 -{Rosa X collaris Rydb. (pro sp.)}-
 -{Rosa X damascena Mill. (pro sp.)}-
 -{Rosa X dulcissima Lunell (pro sp.)}-
 -{Rosa X dupontii Déségl.}-
 -{Rosa X engelmannii S. Watson (pro sp.)}-
 -{Rosa X harisonii Rivers}-
 -{Rosa X housei Erlanson (pro sp.)}-
 -{Rosa X iwara Sieber ex Regel}-
 -{Rosa X kamtchatica Vent.}-
 -{Rosa X novae-angliae W.H. Lewis}-
 -{Rosa X odorata (Andrews) Sweet (pro sp.)}-
 -{Rosa X palustriformis (Rydb.) Voss}-
 -{Rosa X rehderiana Blackburn}-
 -{Rosa X waitziana Tratt.}-
 -{Rosa xanthina Lindl.}-
 -{Rousselia humilis (Sw.) Urb.}-
 -{Rubus allegheniensis Porter}-
 -{Rubus amplificatus Lees}-
 -{Rubus arcticus L.}-
 -{Rubus argutus Link}-
 -{Rubus bartonianus M. Peck}-
 -{Rubus bifrons Vest}-
 -{Rubus caesius L.}-
 -{Rubus canadensis L.}-
 -{Rubus canescens DC.}-
 -{Rubus chamaemorus L.}-
 -{Rubus cockburnianus Hemsl.}-
 -{Rubus coronarius (Sims) Sweet}-
 -{Rubus crataegifolius Bunge}-
 -{Rubus cuneifolius Pursh}-
 -{Rubus deliciosus Torr.}-
 -{Rubus ellipticus Sm.}-
 -{Rubus flagellaris Willd.}-
 -{Rubus florulentus Focke}-
 -{Rubus fraternus Gremli}-
 -{Rubus fryei H.A. Davis & T. Davis}-
 -{Rubus geniculatus Kaltenb.}-
 -{Rubus glaucifolius Kellogg}-
 -{Rubus glaucus Benth.}-
 -{Rubus hawaiensis A. Gray}-
 -{Rubus hayata-koidzumii Naruh.}-
 -{Rubus hesperius Rogers}-
 -{Rubus heterophyllus Willd.}-
 -{Rubus hispidus L.}-
 -{Rubus idaeus L.}-
 -{Rubus illecebrosus Focke}-
 -{Rubus laciniatus Willd.}-
 -{Rubus lasiococcus A. Gray}-
 -{Rubus leucodermis Douglas ex Torr. & A. Gray}-
 -{Rubus loganobaccus L.H. Bailey}-
 -{Rubus macraei A. Gray}-
 -{Rubus macrophyllus Weihe & Nees}-
 -{Rubus macvaughii L.H. Bailey}-
 -{Rubus maniseesensis L.H. Bailey}-
 -{Rubus moluccanus L.}-
 -{Rubus neomexicanus A. Gray}-
 -{Rubus nivalis Douglas ex Hook.}-
 -{Rubus niveus Thunb.}-
 -{Rubus novocaesarius L.H. Bailey}-
 -{Rubus occidentalis L.}-
 -{Rubus odoratus L.}-
 -{Rubus parviflorus Nutt.}-
 -{Rubus parvifolius L.}-
 -{Rubus pedatus Sm.}-
 -{Rubus pensilvanicus Poir.}-
 -{Rubus pervarius (L.H. Bailey) L.H. Bailey}-
 -{Rubus phoenicolasius Maxim.}-
 -{Rubus plicatus Weihe & Nees}-
 -{Rubus positivus L.H. Bailey}-
 -{Rubus probus L.H. Bailey}-
 -{Rubus prosper L.H. Bailey}-
 -{Rubus pubescens Raf.}-
 -{Rubus quaesitus L.H. Bailey}-
 -{Rubus recurvans Blanch.}-
 -{Rubus repens (L.) Kuntze}-
 -{Rubus rosifolius Sm.}-
 -{Rubus rudis Weihe}-
 -{Rubus sachalinensis H. Lév.}-
 -{Rubus saxatilis L.}-
 -{Rubus setosus Bigelow}-
 -{Rubus sieboldii Blume}-
 -{Rubus spectabilis Pursh}-
 -{Rubus suppar L.H. Bailey}-
 -{Rubus thyrsoides Wimm.}-
 -{Rubus trivialis Michx.}-
 -{Rubus ulmifolius Schott}-
 -{Rubus ursinus Cham. & Schltdl.}-
 -{Rubus vagus L.H. Bailey}-
 -{Rubus velox L.H. Bailey}-
 -{Rubus vestitus Weihe}-
 -{Rubus viburnifolius Franch.}-
 -{Rubus vulgaris Weihe & Nees}-
 -{Rubus X abbrevians Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X acer L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X aculifer Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X adenocaulis Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X adjacens Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X akermanii Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X alter L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X amabilis Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X ambigens Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X amicalis Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X angustifoliatus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X arcuans Fernald & H. St. John (pro sp.)}-
 -{Rubus X argutinus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X ascendens Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X atwoodii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X avipes L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X biformispinus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X bigelovianus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X boyntonii Ashe (pro sp.)}-
 -{Rubus X bracteolifer Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X clausenii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X darlingtonii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X distinctus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X elegantulus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X emeritus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X flavinanus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X floricomus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X floridensis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X forestalis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X fraseri Rehder}-
 -{Rubus X fraternalis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X frondisentis Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X furtivus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X gnarus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X grandidens L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X harmonicus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X hypolasius Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X immanis Ashe (pro sp.)}-
 -{Rubus X inferior L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X jacens Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X janssonii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X kalamazoensis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X laevior (L.H. Bailey) Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X largus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X lepagei L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X licens L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X miscix L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X multiformis Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X multilicius L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X neglectus Peck (pro sp.)}-
 -{Rubus X novanglicus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X noveboracus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X orarius Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X ostryifolius Rydb. (pro sp.)}-
 -{Rubus X paracaulis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X parlinii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X pergratus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X permixtus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X ravus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X recurvicaulis Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X rixosus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X rosendahlii L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X segnis L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X setospinosus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X severus Brainerd ex Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X spiculosus Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X tardatus Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X tholiformis Fernald (pro sp.)}-
 -{Rubus X trifrons Blanch. (pro sp.)}-
 -{Rubus X varus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X vigoratus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus X zaplutus L.H. Bailey (pro sp.)}-
 -{Rubus xanthocarpus Bureau & Franch.}-
 -{Sageretia minutiflora (Michx.) C. Mohr}-
 -{Sageretia thea (Osbeck) M.C. Johnst.}-
 -{Sageretia wrightii S. Watson}-
 -{Sanguisorba albanica András. & Jáv.}-
 -{Sanguisorba canadensis L.}-
 -{Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg}-
 -{Sanguisorba menziesii Rydb.}-
 -{Sanguisorba minor Scop.}-
 -{Sanguisorba officinalis L.}-
 -{Sanguisorba stipulata Raf.}-
 -{Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link}-
 -{Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.}-
 -{Shepherdia canadensis (L.) Nutt.}-
 -{Shepherdia rotundifolia Parry}-
 -{Sibbaldia procumbens L.}-
 -{Sibbaldiopsis tridentata (Aiton) Rydb.}-
 -{Sieversia pentapetala (L.) Greene}-
 -{Smythea lanceata (Tul.) Summerh.}-
 -{Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy}-
 -{Sorbaria kirilowii (Regel & Tiling) Maxim.}-
 -{Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun}-
 -{Sorbaria tomentosa (Lindl.) Rehder}-
 -{Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K. Koch}-
 -{Sorbus americana Marshall}-
 -{Sorbus aria (L.) Crantz}-
 -{Sorbus aucuparia L.}-
 -{Sorbus californica Greene}-
 -{Sorbus commixta Hedl.}-
 -{Sorbus decora (Sarg.) C.K. Schneid.}-
 -{Sorbus domestica L.}-
 -{Sorbus hybrida L.}-
 -{Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.}-
 -{Sorbus sambucifolia (Cham. & Schltdl.) M. Roem.}-
 -{Sorbus scopulina Greene}-
 -{Sorbus sitchensis M. Roem.}-
 -{Sorbus tianschanica Rupr.}-
 -{Sorbus torminalis (L.) Crantz}-
 -{Sorbus X thuringiaca (Ilse) Fritsch}-
 -{Spiraea alba Du Roi}-
 -{Spiraea albiflora (Miq.) Zabel}-
 -{Spiraea betulifolia Pall.}-
 -{Spiraea cantoniensis Lour.}-
 -{Spiraea chamaedryfolia L.}-
 -{Spiraea douglasii Hook.}-
 -{Spiraea flexuosa Fisch. ex Cambess.}-
 -{Spiraea gemmata Zabel}-
 -{Spiraea hypericifolia L.}-
 -{Spiraea japonica L. f.}-
 -{Spiraea media Schmidt}-
 -{Spiraea nipponica Maxim.}-
 -{Spiraea prunifolia Siebold & Zucc.}-
 -{Spiraea salicifolia L.}-
 -{Spiraea sargentiana Rehder}-
 -{Spiraea septentrionalis (Fernald) Á. Löve & D. Löve}-
 -{Spiraea splendens Baumann ex K. Koch}-
 -{Spiraea stevenii (C.K. Schneid.) Rydb.}-
 -{Spiraea thunbergii Siebold ex Blume}-
 -{Spiraea tomentosa L.}-
 -{Spiraea trichocarpa Nakai}-
 -{Spiraea trilobata L.}-
 -{Spiraea vanhouttei (Briot) Carrière}-
 -{Spiraea virginiana Britton}-
 -{Spiraea wilsonii Duthie ex J.H. Veitch}-
 -{Spiraea X arguta Zabel}-
 -{Spiraea X billiardii Hérincq (pro sp.)}-
 -{Spiraea X bumalda Burven}-
 -{Spiraea X hitchcockii W.J. Hess & Stoynoff}-
 -{Spiraea X pyramidata Greene (pro sp.)}-
 -{Spiraea X subcanescens Rydb. (pro sp.)}-
 -{Spiraeanthus schrenckianus Maxim.}-
 -{Stranvaesia davidiana Decne.}-
 -{Streblus anthropophagorum (Seem.) Corner}-
 -{Streblus pendulinus (Endl.) F. Muell.}-
 -{Touchardia latifolia Gaudich.}-
 -{Treculia africana Decne. ex Trécul}-
 -{Trema cannabina Lour.}-
 -{Trema lamarckiana (Roem. & Schult.) Blume}-
 -{Trema micrantha (L.) Blume}-
 -{Trema orientalis (L.) Blume}-
 -{Trophis racemosa (L.) Urb.}-
 -{Ulmus alata Michx.}-
 -{Ulmus americana L.}-
 -{Ulmus crassifolia Nutt.}-
 -{Ulmus davidiana Planch.}-
 -{Ulmus glabra Huds.}-
 -{Ulmus parvifolia Jacq.}-
 -{Ulmus procera Salisb.}-
 -{Ulmus pumila L.}-
 -{Ulmus rubra Muhl.}-
 -{Ulmus serotina Sarg.}-
 -{Ulmus thomasii Sarg.}-
 -{Ulmus villosa Brandis ex Gamble}-
 -{Ulmus X hollandica Mill.}-
 -{Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.}-
 -{Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.}-
 -{Urera chlorocarpa Urb.}-
 -{Urera glabra Wedd.}-
 -{Urera kaalae Wawra}-
 -{Urera obovata Benth.}-
 -{Urtica ballotifolia Wedd.}-
 -{Urtica chamaedryoides Pursh}-
 -{Urtica dioica L.}-
 -{Urtica gracilenta Greene}-
 -{Urtica urens L.}-
 -{Vauquelinia californica (Torr.) Sarg.}-
 -{Vauquelinia corymbosa Bonpl.}-
 -{Waldsteinia fragarioides (Michx.) Tratt.}-
 -{Waldsteinia idahoensis Piper}-
 -{Waldsteinia lobata (Baldwin) Torr. & A. Gray}-
 -{Waldsteinia parviflora Small}-
 -{Waldsteinia pendula (Urb.) Mez}-
 -{Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch}-
 -{X Amelasorbus jackii Rehder}-
 -{X Sorbaronia alpina (Willd.) C.K. Schneid.}-
 -{X Sorbaronia arsenii (Britton ex L. Arsène) G.N. Jones}-
 -{X Sorbaronia fallax (C.K. Schneid.) C.K. Schneid.}-
 -{X Sorbaronia hybrida (Moench) C.K. Schneid.}-
 -{X Sorbaronia jackii Rehder}-
 -{X Sorbaronia sorbifolia (Poir.) C.K. Schneid.}-
 -{Zelkova serrata (Thunb.) Makino}-
 -{Ziziphus celata Judd & D.W. Hall}-
 -{Ziziphus jujuba Mill.}-
 -{Ziziphus lotus (L.) Lam.}-
 -{Ziziphus mauritiana Lam.}-
 -{Ziziphus nummularia (Burm. f.) Wight & Arn.}-
 -{Ziziphus obtusifolia (Hook. ex Torr. & A. Gray) A. Gray}-
 -{Ziziphus parryi Torr.}-
 -{Ziziphus reticulata (Vahl) DC.}-
 -{Ziziphus rignonii Delponte}-
 -{Ziziphus taylorii (Britton) M.C. Johnst.}-

Извори

Спољашње везе